Географічні об'єкти:
 Біла Церква — місто у Київській області, районний центр  та центр Білоцерківської міської територіальної громади
 Біла Церква — село у Тячівському районі Закарпатської області
 Біла Церква — село у Чашницькому районі Вітебської області, Білорусь
 Біла Церква — село у Чорногорії
 Біла Црква — місто у Воєводині, Сербія
 Біла Црква — община в Сербії, в складі Південно-Банатського округу автономного краю Воєводина

Інше:
 Біла Церква — метеорит-хондрит
 Біла Церква — залізнична станція у однойменному місті Київської області